Pivdenne (en ) ou Pivdennoïe (en ) est une ville de l'oblast de Kharkiv, en Ukraine. Sa population s'élevait à  habitants en 2021.

Géographie

Situation 
Pivdenne est située à  au sud-ouest de Kharkiv, dont elle fait partie de l'agglomération. Elle est limitée au sud par la ville de Merefa.

Transports 
Par la route, Pivdenne se trouve à  du centre de Kharkiv et à  de Kiev.

Histoire

Origine 
Au , la localité est un village (sloboda) cosaque nommé Komarovka.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Komarovka est libérée de l'occupation allemande le .

La ville de Pivdenne est fondée en 1963 par la fusion des deux communes urbaines de Komarovka et de Ioujny, qui comptaient respectivement  et  habitants au recensement de 1959.

Population 
Recensements (*) ou estimations de la population :

Voir aussi

Articles connexes 
 Oblast de Kharkiv
 Occupation russe de l'oblast de Kharkiv

Liens externes

Notes et références 

Ville en Ukraine
Ville dans l'oblast de Kharkiv